Oberhollenzer ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Oberhollenzer (* 1976), italienischer Kunsthistoriker, Autor und Kurator
 Josef Oberhollenzer (* 1955), Südtiroler Autor